Monsoon (monsone in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Monsoon – film del 1952 diretto da Rod Amateau
 Monsoon – film del 2001 diretto da Jag Mundhra
 Monsoon – film del 2014 diretto da Sturla Gunnarsson
Monsoon – film del 2019 diretto da Hong Khaou

Letteratura 
 Monsone (Monsoon) – romanzo di Wilbur Smith del 1999

Musica 
 Monsoon – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Monsoon – album di Gary Bartz del 1988
 Monsoon – album dei Little River Band del 1988
 Monsoon – traccia dell'album Escapology di Robbie Williams del 2002
 Monsoon – album dei Preston School of Industry del 2004
 Monsoon – singolo dei Tokio Hotel del 2007, dall'album Scream
 Monsoon – traccia dell'album Sleep Through the Static di Jack Johnson del 2008

Televisione 
 Monsoon – episodio della quarta stagione di Sanctuary

Videogiochi 
 Monsoon – personaggio del videogioco Metal Gear Rising: Revengeance

nl:Moesson